Salmour steht für:

 Salmour, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo (CN), Region Piemont

Salmour ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Gabaleone di Salmour (1670–1719), piemontesische Adlige, siehe Caterina di Balbiano
 Joseph Anton Gabaleon von Wackerbarth-Salmour (1685–1761), sächsischer Kabinettsminister, Oberhofmeister und Gesandter